Andrea Dossena (Lodi, 1981. szeptember 11.) olasz profi labdarúgó, az angol Leyton Orient balszélső védője.

Pályafutása

Hellas Verona, Treviso 

Dossena pályafutását a Hellas Verona csapatában kezdte 2001-ben. Első mérkőzését 2001. november 18-án játszotta a városi rivális Chievo ellen.

2005-ben a Treviso játékosa lett, amely 50 százalékban birtokolta játékjogát.

Udinese 

2006-ban igazolt az Udineséhez, amelynek ekkor még ugyancsak 50 százalékban volt a játékosa. Egy évvel később az Udinese végleg megvette őt. A két év alatt, amelyet itt töltött, hatvanhárom mérkőzésen lépett pályára, ezeken két gólt szerzett.

2007-ben egy 2012-ig szóló szerződéshosszabbítást írt alá, ám ezt végül nem töltötte ki.

Liverpool 
Dossena 2008. július 4-én az olasz Udinese csapatától az angol Liverpoolhoz szerződött 4 évre, a játékos ára 7 millió font volt. Érkezését John Arne Riise távozása indokolta, aki az AS Roma csapatához szerződött.

2009 márciusában egy rendkívül sikeres hetet játszott Dossena és a Liverpool. A március 10-i Real Madrid elleni 4–0-s Bajnokok Ligája nyolcaddöntő visszavágón, valamint az ezt követő hétvégi Manchester United elleni 1–4-es idegenbeli rangadón is betalált az olasz védő az utolsó percekben, beállítva ezzel mindkétszer a győztes végeredményt.

Bár a Liverpool a bajnokságban második lett, Dossena első szezonja összességében nem volt túl sikeres, a hozzá fűzött reményeket nem váltotta be. A balhátvéd poszt első számú betöltője tehát Fábio Aurélio lett.

Napoli – ismét otthon 
A 2010-es januári átigazolási szezon során Dossena visszatért hazájába, méghozzá a Napoli csapatához. Január 7-én utazott Nápolyba az orvosi vizsgálatokra, s másnap hivatalosan is bejelentette a csapat, hogy a balhátvéd 4 és fél évre aláírt az első osztályú csapatnál. Vételi ára 4,25 millió euró volt.

Első mérkőzését 2010. január 13-án, a kupában játszotta, a Juventus ellen. Bajnoki debütálására egy héttel később, a Palermo elleni 0–0-ra végződő összecsapáson került sor.

Statisztika 
 Utolsó frissítés: 2012. március 21.

Hivatkozások

További információk 
 Dossena adatlapja a Napoli oldalán 

Olasz labdarúgók
A Hellas Verona labdarúgói
Az Udinese labdarúgói
A Liverpool FC labdarúgói
Az SSC Napoli labdarúgói
1981-ben született személyek
Lodiak
Labdarúgóhátvédek
Az FC Treviso labdarúgói
A Sunderland labdarúgói
A Leyton Orient labdarúgói
Élő személyek